Horst Stobbe ist der Name folgender Personen:

* Horst Stobbe (Buchhändler) (1884–1974), deutscher Buchhändler, Antiquar und Verleger
 Horst Stobbe (Ruderer) (* 1934), deutscher Ruderer